Pyrrha (en grec ancien  / , « la rouge, la rousse ») désigne à la fois :
 Pyrrha femme de Deucalion, qui survécut au Déluge dans la mythologie grecque ;
 l'astéroïde (632) Pyrrha ;
 Pyrrha, une cité de l'île de Lesbos.